Гран Морелос има више значења:

 Општина Гран Морелос (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Гран Морелос, Лос Сиснерос (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику